Wissenbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Wissenbach, Ortsteil der Gemeinde Eschenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Wissenbach (Biberstein), Quartierteil der Gemeinde Biberstein, Bezirk Aarau, Kanton Aargau
 Wissenbach (Escholzmatt-Marbach), Siedlungsplatz der Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern
 Wissenbach (Hinwil), Siedlungsplatz der Gemeinde Hinwil, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Wissenbach (Mettmenstetten), Siedlungsplatz der Gemeinde Mettmenstetten, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Wissenbach (Unterägeri), Ortsteil der Gemeinde Unterägeri, Kanton Zug

von Gewässern:
 Wissenbach (Bünz), linker Zufluss der Bünz bei Bünzen, Bezirk Muri, Kanton Aargau
 Wissbach (Glatt) (alternativer Name), linker Zufluss der Glatt (Thur) bei der Tobelmühle, Gemeinde Flawil, Wahlkreis Wil, Kanton St. Gallen
 Wissenbach (Mülibach), linker Oberlauf des Mülibachs bis etwa Hadlikon, Gemeinde Hinwil, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich, der über den Dürntener Dorfbach und die Schwarz in die Jona entwässert
 Wissenbach (Reuss), linker Zufluss des Kanals neben der Reuss bei Merenschwand, Bezirk Muri, Kanton Aargau
 Wissenbach (Schwarzwasser), rechter Zufluss des Schwarzwassers bei Heubach, Gemeinde Rüschegg, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Wissenbach (Töss) – zwei Zuflüsse der Töss im Kanton Zürich; flussabwärts:
 Wissenbach (Töss, Bauma), linker Zufluss in Bauma, Bezirk Pfäffikon
 Wissenbach (Töss, Kollbrunn), linker Zufluss gegenüber von Kollbrunn, Gemeinde Zell, Bezirk Winterthur

Wissenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Wissenbach (* 1956), deutscher Boxer
 Johann Jacob Wissenbach (1607–1665), Professor der Jurisprudenz
 Mike Wissenbach (* 1962), deutscher Boxer
 Walter Wissenbach (* 1957), deutscher Rechtsanwalt und Politiker, MdL

Siehe auch:
 Wiesbach
 Wiesebach
 Wiesenbach
 Wissbach
 Wissebach
 Weissbach
 Weissenbach